Каменоломни — железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги в посёлке городского типа Каменоломни. Имеет статус участковой станции.

Остановка электропоездов.

История 
Когда в начале XIX века в этих местах были найдены залежи угля, который добывали все больше и больше и не успевали вывозить гужевым транспортом, правительство Войска Донского решило построить железную дорогу — началось сооружение  «угольного пути» от станций Грушевская и Аютинская через станцию Максимовская (нынешняя Каменоломни) к Аксайской. 29 декабря 1863 года железнодорожная линия, протяженностью 66 вёрст (70 км), проходящая через казачье поселение хутор Максимовский, вошла в строй. Она дала добываемому здесь углю выход к Дону. 

По завершении строительства Юго-Восточной ветки, станция Максимовка получила статус распорядительной. Впоследствии оказалось, что на новой железной дороге имеются две станции с одинаковым названием, поэтому, во избежание путаницы с транспортировкой грузов, 1 мая 1902 года по указу царя Николая II станцию Максимовскую переименовали в Каменоломни. На станции находились паровозное депо и водокачка.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция Каменоломни 
 Железнодорожная станция Каменоломни

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги